Übermorgen steht für:
 Übermorgen (Lied), Lied von Mark Forster (2020)
 über.morgen, österreichisches Magazin
 über:morgen, österreichische Fernsehsendung

Siehe auch: